Jezersko je lahko:
 Občina Jezersko
 Zgornje Jezersko
 Spodnje Jezersko
 Jezersko (naravnogeografska enota - alpska dolina oz. kotlina)
 Park Jezersko - Rekreacijsko turistični center 
 Cestni prelaz in mednarodni mejni prehod Jezersko/Jezerski vrh